Владимир (Поп)Иванов Маджаров е български просветен деец от Македония.

Биография 
Роден е в 1883 година в село Негован, Лъгадинско. Той е син на архимандрит Иван (Йона) Маджаров, български архиерейски наместник в Солун и брат на революционера Лазар Маджаров. В 1903 година завършва с осемнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Същата година започва работа като учител в гимназията. По-късно завършва минно инженерство в Екатеринослав, Русия.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 1 дебърска дружина и инженерно-техническа част - МОО.

Самоубива се през 1917 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Македоно-одрински опълченци
Осемнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Негован (Солунско)
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Български инженери
Български самоубийци